Cantagalo (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Cantagalo (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Cantagalo (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Cantagalo (Sao Tomé en Principe), een district in Sao Tomé en Principe

Zie ook
Cantagallo (doorverwijspagina)